Heek (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Heek (Limburg), een buurtschap van de gemeente Valkenburg aan de Geul in Limburg (Nederland)
Heek (vis), een roofvis van de familie Merlucciidae of Gadidae

Personen
Van Heek, een Nederlandse textielfamilie
Heek (familie), oud-Germaanse vissersfamilie